Эта страница представляет собой список неправительственных организаций, которые предлагают или планируют предлагать оборудование и услуги, предназначенные для космических полетов, пилотируемых и роботизированных полётов.

Коммерческая подготовка космонавтов 
 Association of Spaceflight Professionals — Обучение космонавтов, прикладные исследования и разработки, тестирование и интеграция различных видов полезной нагрузки, планирование миссий и поддержка операций (Кристофер Альтман, Ли Со Ён)

Производители космических аппаратов

Грузовые 

 * — Формат: Crewed (Uncrewed), включает сбои

Суборбитальный 

 * — Format: Crewed (Uncrewed), includes failures

Производители ракет-носителей

Посадочные модули, планетоходы и орбитальные аппараты

Research craft and tech demonstrators

Примечания

Ссылки 
 CubeSat Database & Nanosatellites
 NewSpace Index

Списки:Космонавтика
Списки космических запусков
Частный космический полёт